RIFS oder RIfS steht für:
 Reflektometrische Interferenzspektroskopie, physikalische Methode zur Untersuchung molekularer Wechselwirkungen
 Research Institute for Sustainability, Potsdamer Einrichtung für Nachhaltigkeitsforschung